Сент-Элуа́-ле-Тюильри́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Люберсак. Округ коммуны — Брив-ла-Гайярд.

Код INSEE коммуны — 19198.

Коммуна расположена приблизительно в 390 км к югу от Парижа, в 45 км южнее Лиможа, в 45 км к северо-западу от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 121 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 69 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 49 были экономически активными, 20 — неактивными (показатель активности — 71,0 %, в 1999 году было 70,4 %). Из 49 активных работали 46 человек (24 мужчины и 22 женщины), безработных было 3 (0 мужчин и 3 женщины). Среди 20 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 7 — пенсионерами, 12 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Руины галло-римской виллы Буэн. Памятник истории с 1988 года
 Сельский архитектурный ансамбль Ривьер (XVIII век). Памятник истории с 1996 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез